Иван Козарев може да се отнася за:

 Иван Козарев (1849/1851 – 1933), български просветен деец;
 Иван Козарев (1901 – 1944), български комунист партизанин.